Мидија има више значења:
 Мидија
 Мидија (Илиноис)
 Мидија (Пенсилванија)